Вязьма:

 Вязьма — місто в Смоленській області.
 Вязьма (футбольний клуб) — футбольний клуб в Смоленській області.
 Вязьма — річка в Смоленській області, притока Дніпра.
 Вязьма — річка в Іванівській області, притока Уводі.